Velum kan betrekking hebben op:
 Velum (mycologie) het membraan om een paddenstoel
 Schoudervelum een lange rechthoekige schouderdoek
 Het zachte verhemelte 
 Ciborievelum, een doek die cibories met geconsacreerde hosties onderscheidt van de andere
 Velum quadragesimale, hongerdoek in de katholieke Kerk
 Velum (afdekking), doek dat door de Romeinen gebruikt werd als tentzeil, zonnescherm of regenscherm; bijvoorbeeld boven het Colosseum werd een velum gespannen

Zie ook
 Vellum, een soort perkament